OVV est un sigle qui peut signifier :

Politique 
Overlegcentrum van de Vlaamse verenigingen, en français Centre de coordination des organisations flamandes

Gouvernement 
 Onderzoeksraad Voor Veiligheid (Pays-Bas)

Culture 
Opera voor Vlaanderen

Science 
Optically Violent Variable

Overvoltage